Inspektorhaus steht für:
 Inspektorhaus (Börln)
 Inspektorhaus (Brandenburg an der Havel)